Dywizje piechoty noszące numer „10”:

Polskie:
 10 Dywizja Piechoty (1919–1939)
 10 Dywizja Piechoty (1942)
 10 Dywizja Piechoty AK im. Macieja Rataja (1944)
 10 Sudecka Dywizja Piechoty (1944–1949 → 10 DPanc)

Austro-węgierska:
 10 Dywizja Piechoty (do 1918)

Niemieckie:
 10 Dywizja 
 10 Dywizja Zapasowa
 10 Dywizja Piechoty (1935–1943)
 10 Dywizja Grenadierów Pancernych (1943–1945)

Radzieckie:
 10 Dywizja Strzelców 
 10 Dywizja Strzelców im. Północnego Kraju (1922–1945)
 10 Pieczeniecka Dywizja Strzelców Gwardii (od 1941)
 10 Dywizja Strzelców Wojsk Wewnętrznych NKWD (1942–1943 → 181 Stalingradzka Dywizja Strzelców)
 10 Dywizja Strzelców Wojsk Wewnętrznych NKWD (1944–1946)

Inne:
 10 Dywizja Górska Armii Stanów Zjednoczonych (1943–1945, 1948–1958 i od 1985)
 10 Dywizja Irlandzka Armii Brytyjskiej (1914–1919)
 10 Dywizja Piechoty Armii Francuskiej
 10 Dywizja Piechoty Armii Węgierskiej
 10 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego
 10 Wierchnieuralska Dywizja Strzelecka Białych

Przypisy